Salesel bezeichnet

Dolní Zálezly, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem, Tschechien
Horní Zálezly, Ortsteil von Malečov, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
Zálezly, Ortsteil von Velemyšleves, Okres Louny
den Raddampfer Salesel, gebaut 1894